Algaba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Algaba, ort, Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Algaba (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar